
Разворот — изменение направления движения на противоположное (на 180°).

Фильмы 
 «Разворот» (; в российском прокате — «Поворот») — США, 1997.
 «» — Индия, 2016.

Издательское дело 
 Разворот — две соседние страницы раскрытого издания.
  — как правило, эротического или порнографического.

Прочее 
 Разворот — помеха в реалити-шоу «Удивительная гонка».

См. также 

 Вираж
 Поворот
  — песня (2002) Ашера